

Persone 
 Biko – batterista del gruppo musicale congolese Isifi Lokole
 Stephen Biko – attivista della lotta all'apartheid in Sudafrica negli anni settanta

Altro 
 Biko – singolo di Peter Gabriel tratto dal terzo album dell'artista
 Biko – dolce filippino
 Biko – videogioco sviluppato dalla Illusion Soft